Ильма — топоним в России:
 Ильма — приток Берёзовки в Московской области.
 Ильма — приток Устья в Ярославской области.
 Ильма — приток Малявы в Тверской области.
 Ильма — приток Молёбки в Пермском крае.